Servei de Seguretat Interior (de seu nom en neerlandès Binnenlandse Veiligheidsdienst), servei d'intel·ligència històric dels Països Baixos
 Diarrea viral bovina (del seu nom en anglès Bovine Viral Diarrhea), malaltia del tipus pestivirus que afecta el bestiar
 Bvd. també és l'abreviatura de bulevard, tipus d'avinguda ampla i amb arbres